Filtracja – termin ten najczęściej oznacza przesączanie, filtrowanie, lecz ma też kilka innych znaczeń.
 filtracja – w technologii: metoda mechanicznego oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów.
 filtracja  - w przetwarzaniu sygnałów czynność działania filtra analogowego lub cyfrowego.  
 filtracja – w matematyce: rodzina -ciał.
 filtracja kłębkowa – w medycynie: etap formowania moczu.
 filtracja – w hydrogeologii: ruch płynów w ośrodkach skalnych (warstwach wodonośnych).

Zobacz też 
 współczynnik filtracji (hydrogeologia)
 infiltracja